Jay Ryan (1972) – artista e musicista rock statunitense
Jay Ryan (1981) – attore neozelandese
Thomas Jay Ryan (1962) – attore teatrale statunitense